Парфеній — у давньогрецькій міфології річковий бог.
 Парфеній — чоловіче ім'я грецького походження.
 Партеній — гора в Греції на півострові Пелопоннес.

Персоналії 

 Святий Парфеній (Партеній) (†250) — ранньохристиянський вірменський мученик з Риму, мощі якого зберігаються у м. Жовква в Галичині.
 Парфеній (патрикій) (бл. 485—548) — перший відомий мажордом в королівствах франків
 Парфеній Єрусалимський — Патріарх Єрусалимської православної церкви (1737—1766).
 Парфеній Кизилташський — преподобномученик XIX століття з Криму.